Il toponimo Tambaga può riferirsi a diverse località:

Tambaga, dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Tapoa
Tambaga, comune del Mali nel circondario di Kita